Cuthona aurantia är en snäckart som först beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1842.  Cuthona aurantia ingår i släktet Cuthona och familjen Tergipedidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
aurantia